Players Tour Championship 2011/2012 var en serie om tolv mindre rankingturneringar i snooker som spelades under sommaren och hösten 2011 och vintern 2012 i Sheffield och Gloucester, England, samt i kontinentala Europa och Irland. Detta var andra upplagan av denna tour.

Format
Var och en av de tolv turneringarna spelades under en period av 3-5 dagar. De 24 mest framgångsrika spelarna i denna tour kvalificerade sig till finalspelet i Players Tour Championship 2011/2012 som avgörs i mars 2012. Denna ranking baseras på inspelade prispengar.

I turneringarna deltog såväl professionella spelare som amatörer, de var öppna för alla spelare. Turneringarna var avsedda för maximalt 128 spelare, så om fler var anmälda spelades kvalmatcher dagarna före huvudturneringen. Det delades ut rankingpoäng i deltävlingarna (2000 poäng till segraren) och i finalspelet (3000 poäng till segraren). Alla matcher avgjordes i bäst-av-7 frames.

Resultat

PTC1 - Sheffield
Players Tour Championship - Deltävling 1 spelades i World Snooker Academy i Sheffield, England 18–22 juni 2011. 206 spelare var anmälda, vilket innebär att två kvalomgångar fick spelas under de två första dagarna för att få ner startfältet till 128 spelare. Ronnie O'Sullivan vann sin första titel sedan Shanghai Masters 2009. Nedan visas resultaten från och med kvartsfinalerna.

PTC2 - Gloucester
Players Tour Championship - Deltävling 2 spelades i South West Snooker Academy i Gloucester, England 6–10 augusti 2011. 211 spelare var anmälda, vilket innebär att två kvalomgångar fick spelas under de två första dagarna för att få ner startfältet till 128 spelare. Judd Trump vann finalen mot Ding Junhui med 4-0, och stod också för turneringens högsta break med 141.

PTC3 - Sheffield
Players Tour Championship - Deltävling 3 spelades i World Snooker Academy i Sheffield, England 17–21 augusti 2011. 213 spelare var anmälda, vilket innebar att tre kvalomgångar fick spelas under de två första dagarna för att få ner startfältet till 128 spelare. Ben Woollaston vann finalen mot Graeme Dott med 4-2. Det var 24-årige Woollastons första professionella turneringsseger i karriären.

PTC4 - Fürth
Players Tour Championship - Deltävling 4, även känd som Paul Hunter Classic, spelades i Stadthalle i Fürth, Tyskland 25–28 augusti 2011. 244 spelare var anmälda, vilket innebär att tre kvalomgångar fick spelas under första dagen för att få ner startfältet till 128 spelare. En del av dessa kvalmatcher spelades i Nürnberg. Turneringen vanns av Mark Selby, som slog Mark Davis i finalen med 4-0. Det var Selbys andra turneringsseger för året efter Wuxi Classic. Ronnie O'Sullivan gjorde sitt 11:e maximumbreak i sin match i tredje omgången mot Adam Duffy.

PTC5 - Sheffield
Players Tour Championship - Deltävling 5 spelades i World Snooker Academy i Sheffield, England 21–25 september 2011. 202 spelare var anmälda, vilket innebar att två kvalomgångar fick spelas under de två första dagarna för att få ner startfältet till 128 spelare. Andrew Higginson vann finalen mot John Higgins med 4-2. Det var Higginsons första professionella turneringsseger i karriären.

PTC6 - Warszawa
Players Tour Championship - Deltävling 6, även känd som Warsaw Classic, spelades i Arena Ursynów i Warszawa, Polen 29 september–2 oktober 2011. 163 spelare var anmälda, vilket innebär att två kvalomgångar fick spelas under första dagen för att få ner startfältet till 128 spelare. Flera av de högst rankade spelarna, däribland John Higgins, Mark Selby, Ronnie O'Sullivan och Mark Williams, valde att stå över turnerignen. Turneringen vanns av Neil Robertson, som slog Ricky Walden i finalen med 4-1. Robertson har därmed vunnit en (större eller mindre) rankingturnering varje år sedan 2006. Han har heller aldrig förlorat en TV-sänd final (turneringen sändes på Eurosport).

PTC7 - Gloucester
Players Tour Championship - Deltävling 7, även känd som Kay Suzanne Memorial Trophy, spelades i South West Snooker Academy i Gloucester, England 5–9 oktober 2011. 213 spelare var anmälda, vilket innebär att två kvalomgångar fick spelas under de två första dagarna för att få ner startfältet till 128 spelare. Alla spelare bar rosa kläder för att uppmärksamma bröstcancer-kampanjen. Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit Matthew Stevens i finalen med 4-2. O'Sullivan blev därmed den förste att vinna två PTC-tävlingar under samma säsong.

PTC8 - Killarney
Players Tour Championship - Deltävling 8, även känd som Alex Higgins International Trophy, spelades i Killarney Convention Centre i Killarney, Irland 20–23 oktober 2011. 205 spelare var anmälda, vilket innebar att två kvalomgångar fick spelas för att få ner startfältet till 128 spelare. Neil Robertson vann turneringen efter att ha slagit Judd Trump i finalen med 4-2. Robertson blev därmed den andre att vinna två PTC-tävlingar under samma säsong.

PTC9 - Antwerpen
Players Tour Championship - Deltävling 9, även känd som Acuerate Antwerp Open, spelades i Lotto Arena i Antwerpen, Belgien 10–13 november 2011. 252 spelare var anmälda, vilket innebär att tre kvalomgångar fick spelas under den första dagen för att få ner startfältet till 128 spelare. Judd Trump vann turneringen efter att ha slagit Ronnie O'Sullivan i finalen med 4-3. Finalen var över på 75 minuter trots att den gick till avgörande frame. Trump blev därmed den tredje att vinna två PTC-tävlingar under samma säsong.

PTC10 - Sheffield
Players Tour Championship - Deltävling 10 spelades i World Snooker Academy i Sheffield, England 27–30 november 2011. 169 spelare var anmälda, vilket innebar att två kvalomgångar fick spelas under den första dagen för att få ner startfältet till 128 spelare. Michael Holt vann turneringen efter att ha slagit Dominic Dale i finalen. Det gjordes två maximumbreak under turneringen; David Gray gjorde ett (hans andra i karriären) i en kvalmatch mot Robbie Williams, och Ricky Walden gjorde karriärens första maximumbreak i sin match i första omgången mot Gareth Allen. Nedan visas resultaten från och med kvartsfinalerna.

PTC11 - Sheffield
Players Tour Championship - Deltävling 11 spelades i World Snooker Academy i Sheffield, England 17–19 december 2011. Trots att den spelades i England, räknades turneringen till de sex europeiska PTC-tävlingarna, och prispengarna betalades i euro. 158 spelare var anmälda, vilket innebar att en kvalomgångar fick spelas 10 december för att få ner startfältet till 128 spelare. Tom Ford vann turneringen efter att ha slagit Martin Gould i finalen. Det gjordes två maximumbreak under turneringen; Ding Junhui gjorde ett (hans fjärde i karriären) i en match i första omgången mot James Cahill, och Jamie Cope gjorde karriärens tredje maximumbreak i sin match i tredje omgången mot Kurt Maflin. Nedan visas resultaten från och med kvartsfinalerna.

PTC12 - München
Players Tour Championship - Deltävling 12, även känd som Arcaden Shopping Open, avgjordes i Event Forum i Fürstenfeldbruck, en förort till München, Tyskland, 6–8 januari 2012. De tre första omgångarna spelades dock i Sheffield, England, på grund av att golvet i arenan i München inte var byggt för att kunna hålla 10 snookerbord. 128 spelare deltog i turneringen. För första gången någonsin gjordes det två maximumbreak på samma dag under turneringen, Matthew Stevens gjorde sitt första någonsin, och Ding Junhui sitt tredje i karriären (Ding gjorde därefter sitt fjärde maximumbreak i PTC11 (se ovan), notera att PTC11 spelades efter de tre första omgångarna i PTC12). Turneringen vanns av Stephen Maguire, det var hans första (större eller mindre) rankingtitel på fyra år. Nedan visas resultaten från kvartsfinalerna och framåt:

Slutställning efter 12 deltävlingar 
Följande 24 spelare hamnade överst på Order of Merit och kvalificerade sig för finalspelet på Irland i mars:

Externa länkar

Källor

Snookersäsongen 2011/2012
Players Tour Championship